Джо́натан Э́нтони Стра́уд () — британский писатель-фантаст, автор произведений для детей и подростков.

Биография 
Страуд родился в 1970 году в Бедфорде. Детство провёл в Сент-Олбансе. С самого раннего возраста начал писать собственные рассказы. Так, известно, что он начал писать в возрасте семи—девяти лет, когда часто болел, много времени проводил в больнице и таким образом спасался от скуки. Окончил  по специальности английская литература, после чего работал в Лондоне редактором в издательстве . Там он начал публиковать свои работы и быстро добился успеха.

Среди его самых видных работ — серия бестселлеров «Трилогия Бартимеуса».

Сейчас Страуд живет в Сент-Олбансе со своими двумя детьми, Изабеллой и Артуром, и женой Джиной, иллюстратором детских книг.

Российские издания 
На данный момент в России изданы следующие его книги: «Трилогия Бартимеуса», «Тайный огонь», «Победители чудовищ», «Последняя осада» и «Кольцо Соломона» (приквел «Трилогии Бартимеуса»). Также в 2014—2018 годах издательством Эксмо издана книжная серия «Агентство „Локвуд и компания“»: в 2014 — «Кричащая лестница», в 2015 — «Шепчущий череп» и «Призрачный двойник», в 2017 — «Крадущаяся тень», в 2018 году — книга-завершение под названием «Пустая могила».

Библиография

Отдельные книги 
 Justin Credible’s Word Play World (1994)
 The Viking Saga of Harri Bristlebeard (1997)
 The Hare and the Tortoise (1998)
 Walking through the Jungle (1998)
 The Little Red Car (1999)
 Alfie’s Big Adventure (1999)
 «Тайный огонь» (1999)
 Ancient Rome: A Guide to the Glory of Imperial Rome (2000)
 Little Spike and Long Tail (2000)
 Goldilocks and the Three Bears (2000)
 The Leap (2001)
 «Последняя осада» (2003)
 The Lost Treasure of Captain Blood (2006)
 Life and Times in Ancient Rome (2008)
 «Победители чудовищ» (2009)

Серии книг 
 «Трилогия Бартимеуса»
 «Амулет Самарканда» (2003)
 «Глаз голема» (2004)
 «Врата Птолемея» (2005)
 «Кольцо Соломона» (приквел, 2010)

 «Агентство „Локвуд и компания“»
 «Кричащая лестница» (2013)
 «Шепчущий череп» (2014)
 «Призрачный двойник» (2015)
 «Крадущаяся тень» (2016)
 «Пустая могила» (2017)
В марте 2022 года, завершились съёмки экранизации серии книг "Агентство «Локвуд и компания»". Релиз первого сезона состоялся на стриминговом сервисе Netflix 27 января 2023 года

 «Преступники Скарлетт и Браун»

 «Преступники Скарлетт и Браун» (2021)
 «Печально известные Скарлетт и Браун» (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Джонатан Страуд на Tumblr
 
 

Детские писатели Великобритании
Писатели фэнтези Великобритании